Hennstedt (Dithmarschen)
 Hennstedt (Steinburg)